Исла ла Асунсион има више значења:

 Исла ла Асунсион (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Исла ла Асунсион (Сан Лукас Охитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику